Сэр Де́рек Джордж Дже́коби (; род. 22 октября 1938 года, Лейтонстон, Лондон) — английский актёр, который добился впечатляющих успехов как на театральной сцене, так и в кинематографе и на телевидении. Его талант оценен многими престижными наградами и премиями в области искусства, включая BAFTA TV Award, «Тони» и «Эмми». Он дважды был удостоен премии Лоренса Оливье: в 1983 году за роль Сирано де Бержерака в одноимённой пьесе Эдмонда Ростана, в 2009 году за роль Мальволио в спектакле по пьесе Шекспира «Двенадцатая ночь».

Командор ордена Британской империи (CBE, 1985) и рыцарь-бакалавр (1994). Рыцарь первого класса датского ордена Данеброг.

Биография 
Джекоби родился в 1938 году в Лейтонстоне (Лондон, Англия, Великобритания). Открытый гей. В марте 2006 года, через четыре месяца после того, как институт гражданского партнёрства был введён в Великобритании, Джекоби зарегистрировал партнёрство с Ричардом Клиффордом. Пара проживает в Северном Лондоне.

Фильмография

Примечания 

Лауреаты премии BAFTA TV
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Киноактёры Великобритании